Gori se poate referi la:

Nume de persoane
 Antonio Francesco Gori (1691 – 1757), anticar și profesor originar din Florența
 Mario Gori (n. 1973), fotbalist argentinian
 Pietro Gori (1865 - 1911), anarhist italian

Geografie
 Gori, așezare în Burkina Faso
 Gori, așezare în Ciad
 Gori, oraș în Georgia
 Gori, unitate administrativ-teritorială în Georgia
 Gori, lac în Iran
 Gori, râu în India